Борис Ивановский:
 Ивановский, Борис — русский офицер, автогонщик.
 Ивановский, Борис Андреевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.